Boavista peut faire référence à :
 Boavista (La Corogne), localité du municipio espagnol de O Pino, dans la province de La Corogne, en communauté autonome de Galice.
 Avenida da Boavista, une avenue de Porto au Portugal, lieu de résidence du Boavista Football Club, où s'est couru le Grand Prix automobile du Portugal et où se situe le centre commercial Brasilia.
 Boavista Futebol Clube, club portugais de football basé à Porto
 Boavista FC, club capverdien de football basé à Praia, la capitale de l'archipel.

Voir aussi 
 

Homonymie de clubs sportifs